Mit Stand Dezember 2022 werden in Russland 37 Reaktorblöcke an 11 Standorten betrieben; 4 Blöcke an 3 Standorten sind im Bau und 10 Blöcke an 6 Standorten wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1954 in Betrieb. 2021 hatte die Kernenergie in Russland einen Anteil von 20 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke in Russland (Quelle: IAEA, Stand: Dezember 2022)
|- style="background-color:#FFDEAD;"
!style="width:11%;"| Name
!style="width:04%;"| Block
!style="width:04%;"| Reaktortyp
!style="width:08%;"| Modell
!style="width:08%;"| Status
!style="width:07%;"| Netto-leistungin MWe(Design)
!style="width:07%;"| Brutto-leistungin MWe
!style="width:07%;"| Therm.Leistungin MWt
!style="width:08%;"| Baubeginn
!style="width:08%;"| ErsteKritikalität
!style="width:08%;"| Erste Netzsyn-chronisation
!style="width:08%;"| Kommer-zieller Betrieb
!style="width:08%;"| Abschal-tung
!style="width:04%;"| Einspeisungin TWh
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Akademik Lomonossow ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| KLT-40S ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 32 (30) ||style="text-align:right"| 35 ||style="text-align:right"| 150 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 0,19
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| KLT-40S ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 32 (30) ||style="text-align:right"| 35 ||style="text-align:right"| 150 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 0,10
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Balakowo ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 221,20
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 213,21
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 211,15
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 196,84
|-
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Belojarsk ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| AMB-100 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 102 ||style="text-align:right"| 108 ||style="text-align:right"| 286 || || || || || ||style="text-align:right"| *
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| AMB-200 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 146 ||style="text-align:right"| 160 ||style="text-align:right"| 530 || || || || || ||style="text-align:right"| 22,01
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| FBR ||style="text-align:center"| BN-600 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 560 ||style="text-align:right"| 600 ||style="text-align:right"| 1470 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 153,28
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| FBR ||style="text-align:center"| BN-800 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 820 ||style="text-align:right"| 885 ||style="text-align:right"| 2100 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 27,00
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Bilibino ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| EGP-6 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 11 ||style="text-align:right"| 12 ||style="text-align:right"| 62 || || || || || ||style="text-align:right"| 2,09
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| EGP-6 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 11 ||style="text-align:right"| 12 ||style="text-align:right"| 62 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 2,28
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| EGP-6 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 11 ||style="text-align:right"| 12 ||style="text-align:right"| 62 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 2,32
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| EGP-6 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 11 ||style="text-align:right"| 12 ||style="text-align:right"| 62 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 2,15
|-
| rowspan="1" style="text-align:left;"| BREST ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| FBR ||style="text-align:center"| BREST ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 300 ||style="text-align:right"| 320 ||style="text-align:right"| 700 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Kalinin ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-338 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 235,86
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-338 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 234,21
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 118,79
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 73,89
|-
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Kaliningrad ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-491 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1109 ||style="text-align:right"| 1194 ||style="text-align:right"| 3200 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Kola ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-230 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 411 ||style="text-align:right"| 440 ||style="text-align:right"| 1375 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 111,13
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-230 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 411 ||style="text-align:right"| 440 ||style="text-align:right"| 1375 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 107,93
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-213 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 411 ||style="text-align:right"| 440 ||style="text-align:right"| 1375 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 101,03
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-213 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 411 ||style="text-align:right"| 440 ||style="text-align:right"| 1375 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 96,28
|-
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Kursk ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || || ||style="text-align:right"| 231,07
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 222,92
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 228,65
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 228,49
|-
| style="text-align:center"| 2–1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-510K ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1175 ||style="text-align:right"| 1255 ||style="text-align:right"| 3300 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center"| 2–2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-510K ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1175 ||style="text-align:right"| 1255 ||style="text-align:right"| 3300 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Leningrad /Leningrad II ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || || ||style="text-align:right"| 244,06
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || || ||style="text-align:right"| 255,71
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || ||||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 246,40
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || ||||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 237,52
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2–1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-491 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1101 (1066) ||style="text-align:right"| 1188 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 25,61
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2–2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-491 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1101 (1066) ||style="text-align:right"| 1188 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 9,02
|-
| rowspan="7" style="text-align:left;"| Nowoworonesch /Nowoworonesch II ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-210 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 197 ||style="text-align:right"| 210 ||style="text-align:right"| 760 || || || || || ||style="text-align:right"| *
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-365 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 336 ||style="text-align:right"| 365 ||style="text-align:right"| 1320 || || || || || ||style="text-align:right"| 49,91
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-179 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 385 ||style="text-align:right"| 417 ||style="text-align:right"| 1375 || || || || || ||style="text-align:right"| 109,26
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-179 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 385 ||style="text-align:right"| 417 ||style="text-align:right"| 1375 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 129,14
|-
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-187 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 221,81
|-
| style="text-align:center"| 2–1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-392M ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1100 (1114) ||style="text-align:right"| 1080 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 36,55
|-
| style="text-align:center"| 2–2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-392M ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1101 (1114) ||style="text-align:right"| 1081 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 18,51
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Obninsk ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| AM-1 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 5 ||style="text-align:right"| 6 ||style="text-align:right"| 30 || || || || || ||style="text-align:right"| *
|-
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Rostow ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 989 (950) ||style="text-align:right"| 1041 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 155,92
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 88,44
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 48,00
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 979 (950) ||style="text-align:right"| 1030 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 28,63
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Smolensk ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 234,84
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 226,92
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 206,22
|-
|}

Siehe auch 
 Liste der kerntechnischen Anlagen in Russland
 Liste der Kernkraftwerke in Europa

Einzelnachweise 

Russland
!